Robert Schmidt kan syfta på bland andra:

* Robert Schmidt (1864–1943), tysk politiker
 Robert Schmidt (1878–1952), tysk konsthistoriker
 Robert Schmidt (1882–1941), dansk skådespelare
 Robert Franz Schmidt (1932–2017), tysk fysiolog
 Robert Rudolf Schmidt (1882–1950), tysk arkeolog